Гулд има више значења:
 Гулд (Арканзас)
 Гулд (Оклахома)